Золотий бутс — нагорода найкращому бомбардиру чемпіонату світу з футболу.
 Золотий бутс — щорічна нагорода найпродуктивнішому бомбардиру національних футбольних чемпіонатів країн — членів УЄФА.
 Золотий бутс — щорічна нагорода найкращому гравцю сезону чемпіонату Бельгії з футболу.